Corona radiata – strato cellulare che ricopre l'ovulo femminile
Corona radiata – copricapo usato dagli imperatori romani
Corona all'antica – la corona radiata in araldica